Riechelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Otto Riechelmann (1903–?), deutscher Jurist 
 Cord Riechelmann (* 1960), deutscher Autor und Biologe
 Charles Riechelmann (* 1972), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler